Miejscowości w USA:
 Holly Springs – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cherokee
 Holly Springs – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Marshall
 Holly Springs – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
Gminy w USA:
 Holly Springs (ang. Holly Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Holly Springs (ang. Holly Springs Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake